Уникальный посетитель (англ. unique visitor) — не повторяющийся пользователь, обладающий уникальными характеристиками и зашедший на сайт в течение определённого промежутка времени.

Уникальные характеристики пользователя — это совокупность тех данных, которые позволяют отличать одного пользователя от другого: IP-адрес, браузер, регистрационные данные. Каждый пользователь считается уникальным, если при входе на сайт его комбинация данных отличается от других.
При повторном входе пользователя на сайт он уже не считается уникальным, и его посещение не считается просмотром. При этом, если один и тот же пользователь зашёл на сайт несколько раз под разными IP-адресами или с помощью разных компьютеров, то его посещения будут считаться уникальными. 

Количество уникальных посетителей — один из основных параметров веб-аналитики при количественных исследованиях аудитории сайта.

Как определить уникальность посетителя 
Системы учёта статистики посещений, или попросту счётчики, позволяют определить количество уникальных пользователей, пришедших на сайт. Также с их помощью можно получить информацию о том, как именно они попали на сайт или сколько страниц просмотрели. Довольно точным методом считается определение по IP-адресу, можно отследить уникальных пользователей по меткам в cookies или по регистрационным данным.

Для чего нужен подсчет уникальных посетителей 
Уникальный посетитель — это, прежде всего, не реальный человек, а некоторое абстрактное понятие, которое можно назвать единицей измерения трафика сайта. Уникальные посетители, которых зафиксировали счётчики, не являются клиентами или покупателями по умолчанию, однако, данные о них помогают отслеживать эффективность сайта в целом. Большое количество уникальных посетителей считается одним из важных показателей успешности: это означает, что работы по улучшению и оптимизации сайта ведутся в верном направлении, а бюджетные средства расходуются рационально. Данные об уникальных посетителях способны внести значительный вклад в стоимость сайта при его продаже. Так как счётчики не могут гарантировать абсолютную точность данных о количестве уникальных посетителей, их количество не будет совпадать с количеством реальных людей, зашедших на сайт. Однако такие показатели считаются наиболее объективными для отображения эффективности раскрутки сайта. Количество уникальных посетителей является основополагающим критерием выбора сайта и для рекламодателей. Размещая рекламу на той или иной площадке, рекламодатель должен быть уверен, что по его ссылке или баннеру сможет потенциально перейти наибольшее количество людей. Чем больше показатель уникальных посетителей, тем дороже обойдётся размещение рекламы на таком сайте.

Способы увеличения количества уникальных посетителей 
Существует 2 вида мероприятий, направленных на увеличение количества уникальных посетителей сайта:
 взаимодействие с реальными пользователями Интернет;
 автоматическая накрутка счётчиков.

Увеличения количества уникальных пользователей с помощью взаимодействия с ними через разнообразные социальные медиа, рекламу или личное привлечение, считается наиболее эффективным и прозрачным. Представительство сайта во всех популярных социальных сетях или сервисах микроблоггинга позволяет взаимодействовать с целевыми группами и размещать материалы, которые смогут гарантированно привлечь посетителей. Создание подписок и рассылок позволяет взаимодействовать с пользователями посредством электронной почты, а контекстные ссылки или реклама направляет на сайт посетителей других ресурсов или площадок.
При автоматической накрутке главное внимание уделяется увеличению числовых показателей на счётчиках. Такая накрутка может помочь повысить рейтинг сайта или его место в каталоге, а в некоторых случаях и обмануть рекламодателя или партнёра. Увеличение числовых данных на счётчиках достигается с помощью специальных скриптов, которые могут имитировать заход на сайт с различными комбинациями «пользовательских данных», или с помощью реальных людей, работающих на владельца сайта. Накрутка счётчиков считается нечестным мероприятием и может повлечь за собой разнообразные санкции как от систем, так и от реальных людей, к тому же, данные действия очень вредят репутации сайта или компании. Кликбейт так же является способом увеличения количества уникальных посетителей.

Примечания

Ссылки 
 Definition of:unique visitors // PC Magazine Encyclopedia
  

Веб-аналитика